Manuel Romero  puede referirse a:
 Manuel Romero Echalecu (1739-1812 o 1813), político español.
 Manuel Romero Rubio (1829-1895), abogado y político mexicano.
 Manuel Romero Ancona, Abogado y político mexicano nacido en Tixkokob (Yucatán), exgobernador de Yucatán, México,  (1878 - 1882);
 Manuel Romero de Terreros (1880-1968), escritor mexicano;
 Manuel Romero (1891-1954), director de cine argentino;
 Manuel Romero de Castilla (1919-), abogado y ensayista español;
 Manuel Romero Pazos (1924-1998), sindicalista español;
 Manuel Romero Barco (1928-), futbolista español;
 Manuel Romero Bejarano (1973–), historiador español, conocido concursante de programa de televisión;
 Manuel Romero Raggio, político español;